Zalar ist der Familienname der folgenden Personen:
 Aleš Zalar (* 1961), slowenischer Politiker (LDS)
 Miro Zalar (* 1957), schwedischer Leichtathlet